Вильсонс-Промонтори:
 Вильсонс-Промонтори — полуостров на юге штата Виктория, Австралия.
 Вильсонс-Промонтори — национальный парк на полуострове.
 Вильсонс-Промонтори — морской национальный парк вокруг полуострова.
 Вильсонс-Промонтори — биосферный резерват.